Aminata Charlène Traoré (née en 1999), taekwondoïste ivoirienne
Aminata Dramane Traoré (née en 1947), femme politique et écrivaine malienne
Aminata Makou Traoré (née en 1990), taekwondoïste malienne
Aminata Traoré Bagayoko, femme politique malienne